Vorschau, teils Vorschauversion, oder englisch Preview, steht für:

 in Theater oder Kino eine Voraufführung
 für einen Film einen Trailer
 in den Medien eine Rezension für ein bevorstehendes Ereignis oder ein neues Produkt
 Vorschau für kostenpflichtige Fernsehsendungen, siehe Video-on-Demand
 in der Softwareentwicklung eine Vorabversion, siehe Entwicklungsstadium (Software)
 bei Editoren die Vorschaufunktion (Gegenteil der Echtzeitdarstellung,  WYSIWYG)
 verkleinerte, schneller ladende Grafiken, siehe Vorschaubild

Vorschau heißen:
 Vorschau (Software), Apple-Software
 Vorschau & Rückblick, Zeitschrift

Siehe auch: